Роки Риџ има више значења:
 Роки Риџ (Јута)
 Роки Риџ (Охајо)